Scleropogon kan syfta på:

 Scleropogon (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Scleropogon (växter) – ett släkte av växter